Крей  — английская фамилия.

 Крей — город на севере Франции, регион Пикардия, департамент Уаза, округ Санлис. 
 Крей, Роберт (род. 1953) — американский блюзовый гитарист и певец.
 Крей, Сеймур (1925— 1996) — американский инженер в области вычислительной техники.
 Крей, Солвейг (род. 1963) — норвежский военно-морской офицер, первая в мире женщина-командир подводной лодки.